Ilinga steht für:

 Culli, eine indigene Sprache Nordperus
 Ilinga, eine Automarke